Polyrhaphis är ett släkte av skalbaggar. Polyrhaphis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Polyrhaphis